Farmorsgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Farmorsgöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Farmorsgöl (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn